Гогон — многозначный термин:
 Гогон — деревня в Иркутской области (Россия)
 Гогон (умер в 581) — майордом Австразии